

Persone 
 Carlos Alberto Fernandes – calciatore angolano
 Carlos Alberto Fernandes – ex tennista brasiliano